

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Plony – część wsi Dobry Las w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Plony – część wsi Osowo Leśne w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo

Inne 
 Plony – święto

Zobacz też 
 Plon
 Plany